En langue française, lavant est le participe présent du verbe laver.

Toponyme 

 Lavant, rivière en Autriche ;
 Lavant, commune en Autriche ;
 Le Viaduc de Lavant permet à l'Autoroute autrichienne A2 de franchir la vallée de la rivière Lavant.

Patronyme 

 Christine Lavant, pseudonyme de Christine Habernig (née Christine Thonhauser), (1915-1973), écrivaine et artiste autrichienne ;
 Denis Lavant, né le  à Neuilly-sur-Seine, est un acteur français.

Autres 
 Diocèse de Lavant, ancien diocèse remplacé en 1962 par l'archidiocèse de Maribor.